

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Wilamów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Wilamów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek

Zobacz też 
 Wilamowo